Информатор:

 Информатор — человек, сообщающий о предполагаемой мошеннической или незаконной деятельности.